Guanajuato, Stato del Messico
 Guanajuato (città), capitale dell'omonimo Stato
 Guanajuato (fiume), fiume che scorre nel Messico centrale nella regione di Bajío